Associazione Sportiva Pro Belvedere Vercelli – squadra di calcio di Vercelli
 Football Club Pro Vercelli 1892 – squadra di calcio di Vercelli
 Società Ginnastica Pro Vercelli – società polisportiva di Vercelli fondata nel 1887